

Sigle
International Ultraviolet Explorer, satellite artificiale

Codici 
 IUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alofi-Niue Island (Niue)